Алън Уолф Аркин () е известен американски актьор.

Биография 
Аркин също се занимава с режисура, музика и е написал поредица от детски книжки.

През 2006 печели Оскар за Най-добър поддържащ актьор за участието си във филма Мис Слънчице.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Американски детски писатели
Родени в Ню Йорк